Coalmont kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Coalmont (Pennsylvania)
Coalmont (Tennessee)